Waterstof (element), een chemisch element (H)
 Waterstofatoom, het atoom als kwantummechanisch model
 Waterstof-1 of protium, een waterstofisotoop
 Waterstof-2 of deuterium, een waterstofisotoop
 Waterstof-3 of tritium, een waterstofisotoop
 Diwaterstof of waterstofgas, een chemische stof (H2)
 Vaste waterstof, de vaste aggregatietoestand van H2
 Vloeibare waterstof, de vloeibare aggregatietoestand van H2
 Waterstof-slush
 Metallische waterstof
 het waterstofion (H+)

Zie ook 
 Waterstofauto
 Waterstofeconomie